Carl Forsell kan syfta på

 Carl Forssell (fäktare)
 Carl Forssell, väg- och vattenbyggnadsingenjör